Csáky Miklós, Erdély vajdája 1402-03-ban és 1415–26 között
Csáky Miklós (1465–1514) csanádi püspök, a Dózsa-féle parasztháború során az apátfalvi csata után kivégezték
Csáky Miklós (1698–1757) kalocsai és esztergomi érsek